El Cometa del Eclipse de 1882 (designación moderna: X/1882 K1) fue un cometa descubierto por observadores en Egipto durante el eclipse solar de 1882. Por una increíble coincidencia su paso por el perihelio coincidió con el eclipse. De otra forma hubiera sido ignorado - solo fue observado durante el eclipse. Las fotografías del eclipse muestran que se desplazó considerablemente durante el minuto 50 segundos que duró el eclipse, como era de esperar de un objeto desplazándose a casi 500 km/s. Era un miembro de los Rasantes del sol tipo Kreutz, y precedió a la aparición del Gran Cometa de 1882, otro miembro del grupo, por tan solo unos meses.

A veces se le llama como Tewfik, nombre propuesto por un grupo de astrónomos en honor del Jedive de Egipto en ese momento, Tewfik Pasha.

Eclipses
Kreutz Sungrazers
Ciencia de 1882
Historia de Egipto

en:Kreutz Sungrazers#The Eclipse Comet of 1882